Shizhu bezeichnet:

 Shizhu (石柱土家族自治县), Autonomer Kreis der Tujia in der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing in der Volksrepublik China
 Shizhu (Fuqing) (石竹街道), Straßenviertel der Stadt Fuqing in der chinesischen Provinz Fujian
 Shizhu (Yaozhou) (石柱镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Yaozhou in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Shizhu (Yongkang) (石柱镇), Großgemeinde der Stadt Yongkang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Shizhu (Dongkou) (石柱乡), Gemeinde im Kreis Dongkou in der chinesischen Provinz Hunan